Der Kanton Évian-les-Bains ist eine französische Verwaltungseinheit im Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst 33 Gemeinden aus den Arrondissements Bonneville und Thonon-les-Bains, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Évian-les-Bains. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erheblich erweitert.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 33 Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Évian-les-Bains die 15 Gemeinden Bernex, Champanges, Évian-les-Bains, Féternes, Larringes, Lugrin, Maxilly-sur-Léman, Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier, Saint-Gingolph, Saint-Paul-en-Chablais, Thollon-les-Mémises und Vinzier. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 138,63 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7413.

Politik 

EvianlesBains